Gilmore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gilmore House (Maine), ID-Nr. 79000380
 Gilmore House (South Carolina), ID-Nr. 88001470